La Asociación Internacional de Críticos de Arte se fundó en 1950 con 13 secciones filiales, entre las que se encuentra la Sección Nacional Mexicana. Es parte del movimiento internacional "bajo el patronato de la UNESCO, cuyos objetivos son: reforzar mundialmente la libre expresión de la crítica de arte y dar paso a la diversidad de su ejercicio. Sus oficinas, ubicadas en París, representan y promocionan las actividades de cerca de 4200 miembros, repartidos en 62 secciones en el mundo entero. El funcionamiento de la AICA está totalmente financiado por las cuotas que pagan sus miembros, miembros honorarios y benefactores". En el primer Consejo de Administración se nombró al crítico de arte Jorge Juan Crespo de la Serna, quien era representante mexicano ante la Asamblea, como Vicepresidente. En 1962 México fue la sede de la XIV Asamblea General de la Asociación. En 1968 el mismo crítico mexicano obtuvo la presidencia.

La Asociación Internacional de Críticos de Arte Sección México cuenta con 25 miembros activos dedicados a la investigación, la docencia, el periodismo cultural, la catalogación, la curaduría de distintas colecciones de artes plásticas, públicas y no gubernamentales. El trabajo de la crítica de arte "asume un papel de mediación, por su trabajo esencial dirigido al acercamiento entre artista y público."

Miembros destacados 
 Argelia Castillo, presidenta desde 2013, crítica y ensayista que ha colaborado en publicaciones como Art Nexus, Nukta Art, Arte al límite, La Jornada entre otras.
 Rosario Giovannini, artista mexicana que funge como tesorera de AICA (México)
 Merry MacMaster, periodista cultural y reportera de La Jornada desde 1994
 Margarita Magdaleno, quien fue la primera directora del Museo de Arte de Querétaro es la vocal de AICA (México)
 Alfonso Miranda Márquez, director general de Museo Soumaya y autor de Historia de México, Conquista, Virreinato, Independencia es el vicepresidente de AICA (México)
 Berta Taracena, presidenta honoraria y reconocida historiadora del arte
 Jorge Terrones ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014

Publicaciones 
 Arte Mexicano del siglo XX
 La crítica del arte en los discursos estéticos contemporáneos
 Crítica del arte en México

Seminarios 
 Jornadas de Crítica de Arte que fueron dedicadas a Jorge Alberto Manrique
 Segundas Jornadas. La crítica de Arte en el contexto de los discursos estéticos contemporáneos
 Terceras Jornadas de la Crítica de Arte. Sesenta años de la Crítica de Arte en México

Ciclos de Conferencias 
 Ciclo de Conferencias en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM
 Ciclo de Conferencias en Casa Lamm

Referencias

Enlaces externos 
International Association of Art Critics (México)
()[(Blog de AICA MÉXICO)]

Arte de México
Criticos de Arte Mexico
Críticos de arte de México